Karol Beck e Andrej Martin erano i detentori del titolo, ma quest'ultimo non ha difeso il titolo, e Beck ha fatto coppia con Michal Mertiňák.

Beck e Mertiňák hanno battuto in finale Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov 4–6, 7–5, [10–6].

Teste di serie

  Dustin Brown /  Austin Krajicek (Semifinali)
  Henri Kontinen /  Andreas Siljeström (Primo turno)

  Marcelo Demoliner /  Jaroslav Pospíšil (Primo turno)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2014